Бемер Андреас — львівський скульптор і будівничий
 Бемер Федір Васильович — український педагог
 Вольфганг Бемер — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
Українські прізвища